Langrishe ist der Familienname folgender Personen:

 Jack Langrishe (1839–1895), US-amerikanischer Schauspieler des Wilden Westens
 Mary Isabella Langrishe (1864–1939), irische Tennisspielerin, erste irische Meisterin im Jahr 1879